Wolica  bezeichnet:
 Wolica (Fluss), Nebenfluss des Wieprz in Polen
 Wolica (Chęciny), Dorf in der polnischen Gemeinde Chęciny
 Wolica (Bukowsko), Dorf in der polnischen Gemeinde Bukowsko

Siehe auch:
 Wolyzja